Anorak (jas), een jas met capuchon
 Anorak (jargon), een (radio-)fanatiekeling, vooral op zeezendergebied
 Anorak (e-zine), een online-tabloid
 Anorak Supersport, een Belgisch platenlabel